Редон () — франкоязычная фамилия.

Представители:
 Редон, Лоран (род. 1973) — французский автогонщик.
 Редон, Одилон (1840—1916) — французский художник.
 Редон, Филипп (1950—2020) — французский футболист, игравший на позиции нападающего, тренер.

См. также 
 Редон — город во Франции, супрефектура одноимённого округа.
 Редон — округ во Франции.